Магеј Верде има више значења:

 Магеј Верде, Меса де Вакас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Магеј Верде (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Магеј Верде (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Магеј Верде (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Магеј Верде (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Магеј Верде (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Магеј Верде, Атеконго (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику